Yaʿqūb (arabisch für „Jakob“) steht für:
 Yaʿqūb, Prophet im Islam, siehe Jakob #Jakob im Islam

Yaʿqūb oder Yaqub ist der Name oder Namensbestandteil folgender Personen:
 Yaqub ibn Killis (930–991), jüdischer Wesir unter den Fatimiden
 Abu Yusuf Yaqub ibn al-Laith as-Saffar (840–879), Anführer der Saffariden, siehe Saffariden #Abu Yusuf Yaqub ibn al-Laith as-Saffar
 Abū Yūsuf Yaʿqūb al-Mansūr (1160–1199), Kalif der Almohaden von 1184 bis 1199
 Abū Yaʿqūb ibn Ishāq al-Kindī (800–873), arabischer Philosoph, Wissenschaftler, Mathematiker, Arzt, Musiker und Schriftsteller, siehe al-Kindī
 Abu Yaqub Yusuf I. († 1184), zweiter Kalif der Almohaden
 Ibrahim ibn Yaqub, Gesandter des Kalifen von Córdoba, der in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts Mitteleuropa bereiste 

Siehe auch:
 Jacobi
 Yacoubi
 Yaghoubi